Skarżyn ou Skarzyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Skarżyn, un village dans le powiat de Płońsk
 Skarżyn, un village dans le powiat d'Ostrołęka
 Skarżyn, un village dans le powiat de  Siedlce
 Skarżyn, un village dans le powiat de Węgrów

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Skarżyń, un village 
 Skarżyn, un village

dans la voïvodie de Łódź
 Skarżyn, un village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Skarżyn, un village